Expres poate fi:

 Drum expres, categorie de drum public

Publicații 
 Expres, ziar înființat România în anul 1990
 Expres Magazin, revistă săptămânală din România înființată în 1990
 Monitorul Expres, ziar din Brașov
 Arad Expres, ziar din Arad

Vezi și 
 Express (dezambiguizare)